Третья футбольная лига 2013/2014 годов () — 6-й сезон Третьей лиги с момента её создания в 2008 году. Сезон стартовал 19 июля 2013 года и закончился 10 мая 2014 года. В турнире приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Третья лига 2013/14 на kicker.de

2013/2014
Германия
Германия
Спорт в Германии в 2013 году
Спорт в Германии в 2014 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2013/2014